Дми́трий Васи́льевич Черно́в:
 Чернов, Дмитрий Васильевич (1901—1998) — Герой Советского Союза.
 Чернов, Дмитрий Васильевич (род. 1969) — российский актёр театра кукол.